Виолета Пальчинскайте (; 20 ноября 1943, Каунас) — литовская поэтесса, переводчица, драматург и сценарист, автор произведений для детей; лауреат Государственной премии Литовской ССР (1978), премии Правительства Литовской Республики в области культуры и искусства (2018).

Биография 
В 1960—1964 годах училась в Вильнюсском университете. В печати дебютировала в 1958 году. Первый сборник стихотворений  выпустила в 1961 году. С 1964 года член Союза писателей Литвы.

Творчество 
Для ранних стихотворений Пальчинскайте характерны мотивы природы и интимных переживаний. В более поздней поэзии появляются минорные темы быстротечности и вечности (сборники , 1963; , 1965; , 1969; , 1985), духовного опыта (rinkinys , 1979). 

В стихотворных и драматических произведениях для детей преобладают мотивы детства и быта (сборники , 1965, второе издание 1967; , 1966;  1967), в доступной для детей форме говорится о смысле жизни (поэма , 1970, второе издание 1981; сборники , 1972; , 1980; , 1987; , 1988; , 1997). Стихотворениям свойственны неожиданные персонификации, сочетание лиризма и юмора, музыкальность, разнообразие форм стихосложения.  

Как драматург дебютировала сценарием спектакля , поставленного 1966 году. Позднее сценарий был переработан в пьесу , поставленную и изданную в том же году. Пьесы характеризуются лирическим и психологическим драматизмом, романтизированным отношением к ребёнку, балансированием между реалистической пьесой и сказкой. Пьесы  (постановки 1968, 1977, 1983, 2009; издана 1969),  (постановка 1976; издана 1978),  (постановки 1968, 1975, 1986, издана 1969) близки к театрализованным играм. Пьесы  (поставлена и издана в 1978 году),  (издана 1978, постановка 1982) касаются более сложной проблематки с психологоческим ее решением. Бытовые сцены сочетаются с поэтизацией высоких романтических стремлений. 

Пьесы Виолеты Пальчинскайте ставились в театрах Литвы, а также Киева, Львова, Минска, Москвы, Тбилиси, Хельсинки.

Написала сценарии к фильмам  (1980),  (1986),  (1988); режиссёр всех трёх фильмов Альгирдас Араминас. Приняла участие в инсценизации английского режиссёра Стивена Пауэлла «Дон Кихота» в Молодёжном театре в Вильнюсе.

Помимо стихотворений и пьес, написала либретто, текст к оратории композитора Эдуардаса Бальсиса «Не троньте голубой глобус» (; издана 1970), повесть  (2011, второе издание 2012), книгу воспоминаний  (2015). 

С английского языка переводила произведения для детей английского фольклора и писателей Роальда Даля, Лемони Сникета и других. Переводила на литовский язык поэзию Вероники Тушновой. 

Лирика Пальчинскайте и произведения для детей переводились на английский, русский и другие языки.

Награды и звания 
 1966 — Республиканская премия комсомола за пьесу для детей 
 1978 — Государственная премия Литовской ССР за книгу  
 1982 — золотая медаль на международном фестивале фильмов для детей и юношества (Италия) за сценарий фильма «Андрюс» () 
 1988 — диплом Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY) за книгу стиховторений для детей  eilėraščių knygą vaikams 
 2004 — Рыцарский крест ордена Витаутаса Великого
 2009 — золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности за исключительные достижения в области литературы и поэзии для детей 
 2012 — Премия детской литературы 
 2018 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства

Книги 

 Žemė kėlė žolę: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1961.
 Akmenys žydi: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1963.
 Aikštės: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1965.
 Kreidos bokštai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
 Beldimas į duris: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1979.
 Laiptai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1985.
 Žirnių namelis: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1966.
 Einu per miestą: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1968.
 Braškių karalienė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1969.
 Baltosios nykštukės: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1970.
 Namai namučiai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1977, 1984.
 Kristiano Anderso rožė: pjesės. Vilnius: Vaga, 1978.
 Aš vejuos vasarą: pjesės. Vilnius: Vyturys, 1982.
 Senamiesčio lėlės: eilėraščiai. Vilnius: Vyturys, 1987.
 Visi ką nors turi. Vilnius: Vyturys, 1988.
 Spyruoklinis kareivėlis. Vilnius: Vyturys, 1990.
 Sapnų taškuota sraigė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1997.
 Skersgatvio palangės: poezijos ir pjesių rinktinė. Vilnius: Alma littera, 2003.
 Karalius pamiršo raidyną: mano abėcėlė: eilėraščiai vaikams. Vilnius: Alma littera, 2007.
 Stebuklinga Mocarto fleita: pasaka pagal V. A. Mocarto operą „Užburtoji fleita“. Vilnius: Kronta, 2008.
 Po kabančiu pasakos tiltu (sudarė G. Skabeikytė-Kazlauskienė). Vilnius: Gimtasis žodis, 2010.
 Muzika troliui: apysaka, skirta visiems, kurie ilgisi nuotykių. Vilnius: Nieko rimto, 2011.
 Dėmesio! Žiūrėk į mane: 37 Poviliuko fotografijos su linksmais aprašymais: apsakymėliai (kartu su K. Saja). Vilnius: Alma littera, 2013.
 Vaikų kambarys: eilėraščių rinktinė. Vilnius: Nieko rimto, 2013.
 Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą: atsiminimai. Vilnius: Tyto alba, 2015.
 Eilėraščiai iš namų. Vilnius: Tyto alba, 2017.
 Karalius pamiršo raidyną: mano abėcėlė: eilėraščiai vaikams. Vilnius : Alma littera, 2017.
 Vaikų kambarys: eilėraščių rinktinė. 3-iasis leid. Vilnius: Nieko rimto, 2017.
 Visi ką nors turi: eilėraščiai. Vilnius: Alma littera, 2018.

Переводы с английского языка 
 Motulės Žąsies eilėraščiai: britų tautosaka vaikams. Vilnius: Vaga, 1998.
 P. Flemming. Antis. Kaunas: Šviesa, 1998.
 P. Flemming. Pingvinas. Kaunas: Šviesa, 1998.
 P. Flemming. Pelėda. Kaunas: Šviesa, 1998.
 P. Flemming. Papūga. Kaunas: Šviesa, 1998.
 R. Dahl. Čarlis šokolado rojuje: apysaka. Vilnius: Homo faber, 1998.
 R. Dahl. Čarlis stikliniame lifte: apysaka. Vilnius: Homo faber, 2000.
 J. Donaldson. Grufas: pasaka. Vilnius: Alma littera, 2004, 2013.
 K. DiCamillo. Jei ne Vinis Diksis: romanas. Vilnius: Alma littera, 2004, 2014.
 L. Snicket. Bloga pradžia: apysaka. Vilnius: Presvika, 2004.
 J. Wilson. Vidurnaktis: apysaka. Vilnius: Alma littera, 2005.
 R. Dahl. Čarlis ir šokolado fabrikas: apysaka. Vilnius: Garnelis, 2008.
 J. Salamon. Kalėdų eglutė: gražiausia šventinė istorija. Vilnius: Metodika, 2011.
 D. Bisset. Aukštyn kojom: 2-oji pasakų knyga (kartu su L. Vanagiene). Vilnius: Nieko rimto, 2012.
 D. Bisset. Aukštyn kojom: 3-oji pasakų knyga (kartu su L. Vanagiene). Vilnius: Nieko rimto, 2012.
 J. Donaldson. Kam sugalvota skraidanti šluota: pasaka. Vilnius: Baltos lankos, 2012.
 Muminukas ir žiemos sniegas: pasakojimas pagal originalias Tove Jansson knygas. Vilnius: Nieko rimto, 2012.
 Sh. Silverstein. Dovanų medis: istorija apie nesavanaudiškos meilės dovanas. Vilnius: Tyto alba, 2013.
 D. Underwood. Tylioji knygelė. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
 D. Bisset. Tigras nori dar: pasakos. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
 J. Boyne. Baisus dalykas, nutikęs Barnabiui Broketui: romanas. Vilnius: Tyto alba, 2014.
 J. Donaldson, A. Scheffler. Rudens takais su Grufu: gamtos tyrinėtojo Grufo knyga. Vilnius: Nieko rimto, 2015.
 J. Donaldson, A. Scheffler. Grufo užduočių knygelė. Vilnius: Nieko rimto, 2015.
 J. Donaldson, A. Scheffler. Grufo vaikelis. Vilnius: Nieko rimto, 2015.

Примечания

Ссылки 
 
 

Детские писатели Литвы
Переводчики Литвы
Поэтессы Литвы
Члены Союза писателей Литвы
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР